Die Erbin ist der Titel der Filme

 Die Erbin (1919), deutscher Stummfilm von Hubert Moest
 Die Erbin (1949), US-amerikanischer Spielfilm von William Wyler
 Die Erbin (1982), Film von Franz Josef Wild
 Die Erbin (2013), Spielfilm von Ayşe Polat
 Die Erbin (Roman), Roman von John Grisham (2014)